

Elenco

Note 

Basketball Champions League
Premi cestistici